Русалка може бити:

 Русалка, водена вила из народног веровања словенских народа
 Русалка (опера), опера Антоњина Дворжака